Ория може да се отнася за:

 Ория (Oria) — град и община в регион Пулия, провинция Бриндизи, южна Италия
 Ория (Orria) — град и община в регион Кампания, провинция Салерно, южна Италия
 Ория (река) (Oria) – река в Северна Испания
 Ория (Oriya) или Одия – един от официалните езици в Индия